En , Kochów désigne :

 Kochów est un village de la voïvodie de Mazovie,
 Kochów est un village de la voïvodie de Sainte-Croix.